Watson hace referencia a:

Apellido 
 Watson, apellido:guapa
Emma Watson, actriz británica (Hermione Granger en Harry Potter).
Nina Watson, la fealdad de esta tipa es superior a la tuya
James Dewey Watson, biólogo, descubridor de la estructura del ADN.
John Broadus Watson, psicólogo estadounidense.
Lucile Watson, actriz canadiense.
Thomas John Watson, empresario estadounidense fundador de IBM.
Thomas A. Watson, inventor estadounidense.
Dr. John H. Watson personaje de ficción relacionado con sherlock homes.

Thomas Watson

Miscelánea 
Watson (inteligencia artificial) software de Inteligencia Artificial desarrollado por IBM.

Abreviaturas de botánicos 
A.K.Watson - A.K. Watson fl. 1988 
A.M.J.Watson - Alice Marie Johnson Watson 1898- 
E.A.Watson - E.A. Watson 1879- 
E.M.Watson - Edna Madge Watson fl. 1987 
E.Watson - Elba Emanuel Watson 1871-1936. 
H.C.Watson - Hewett Cottrell Watson 1804-1881. 
J.Watson - Joan Watson. 
J.F.Watson - John Forbes Watson 1827-1892. 
J.M.Watson - John Michael Watson 1936- 
K.Watson - Kenneth Watson fl. 2002 
L.Watson - Leslie Watson 1938- 
L.E.Watson - Linda E. Watson fl. 1990 
M.C.Watson - M.Carolyn Watson fl. 1991 
M.F.Watson - Mark F. Watson fl. 1996 
P.Watson - Peter William Watson 1761-1830. 
R.J.Watson - R.J. Watson fl. 1987 
S.W.Watson - S.W. Watson fl. 1957 
S.Watson - Sereno Watson 1826-1892. 
T.J.Watson - Thomas J. Watson fl. 1977 
W.R.Watson - Wade Ralph Watson 1903- 
Walt.Watson - Walter Watson 1872-1960. 
W.Watson - William Watson 1858-1925. 
Watson - William Watson 1715-1787 
Will.Watson - William Watson 1832-1912. 
W.C.R.Watson - William Charles Richard Watson 1885-1954.